Informatyka:
 Ładowalny moduł jądra (z ang. Loadable Kernel Module)
Militaria:
 Lekki karabin maszynowy